Fink (musicus), de artiestennaam van de Engelse dj en musicus Fin Greenall.
 Fink (software), een project om Unix-software naar MacOS en Darwin OS te porten.
 Fink (band), een Duitse muziekgroep.
 Fink, treinstel van de Zwitserse spoorwegmaatschappij Zentralbahn (ZB)
 Nic Fink, een Amerikaanse zwemmer